Het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 2015 was de twintigste editie van het voetbaltoernooi voor spelers tot 20 jaar. Het toernooi vond plaats in Nieuw-Zeeland in juni 2015, met 24 deelnemers uit alle zes continenten. Servië won het toernooi door in de finale Brazilië na verlenging te verslaan.

Kandidaat-gastlanden
Op 17 januari 2011 hadden vier landen zich kandidaat gesteld:
 
 
 
 

Op 3 maart 2011 maakte de FIFA bekend dat Nieuw Zeeland het toernooi zou organiseren.

Stadions

Gekwalificeerde landen

Scheidsrechters

Groepsfase
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 10 februari 2015 in Auckland. De loting voor de definitieve posities van de nummers 2, 3 en vier van het CAF Jeugdkampioenschap voetbal 2013 vond plaats op 23 maart 2015 in Dakar, Senegal. De beste twee van elke groep en de vier beste als derde geëindigde landen gingen door naar de knock-outfase.

Alle tijden zijn UTC+12.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

[a] De posities van Uruguay en Mali werden bepaald door loting, waarbij Uruguay als tweede en Mali als derde in de eindstand werd geplaatst.

Groep E

Groep F

Rangschikking van derde geplaatste teams

Knock-outfase

Toernooischema

Halve finales

Troostfinale

Finale

Individuele prijzen
Adidas Golden Ball 

Adidas Golden Glove

Adidas Golden Boot

Topscorers

Referenties

Wereldkampioenschap voetbal onder 20
Voetbal in 2015
Voetbal in Nieuw-Zeeland
Voetbal